Tales of Terror je lahko:
Tales of Terror, film Rogerja Cormana iz leta 1962
Tales of Terror (glasbena skupina), ameriška punk skupina iz Sacramenta, dejavna med letoma 1982 in 1986Tales of Terror (album)'', drugi album nemške heavy metal skupine Stormwitch